SGS (motorfiets)
 SG Stevensbeek, de oude naam van scholengemeenschap Metameer
 Société Générale de Surveillance (Frans voor: Algemene inspectiemaatschappij), een wereldwijde aanbieder van inspectie-, verificatie- en certificatie-diensten
 Stichts-Gooise Schaakbond, een regionale schaakbond
 StudentenGroep Sociale Wetenschappen, een faculteitsvereniging op de Universiteit Utrecht.